Курьянов — русская фамилия (имеет женскую форму Курьянова) и топоним.

Известные носители 
 Курьянов, Антон Алексеевич (род. 1983) — российский хоккеист, нападающий, заслуженный мастер спорта России.
 Курьянов, Денис Анатольевич (в монашестве Феофилакт; род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ, управляющий приходами Патриаршего благочиния в Туркменистане.
 Курьянов, Михаил Сергеевич (1910—1996) — российский советский журналист, редактор газеты «Крымская правда», журналов ЦК КПСС «Агитатор» и «Кадры сельского хозяйства».
 Курьянов, Николай Фёдорович (1899—1963) — генерал-майор.
 Курьянов, Степан Михайлович (род. 1996) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.

Топоним 
Курьянов — хутор в Октябрьском районе Курской области России.

См. также 
 Курьянова, Татьяна Георгиевна (род. 1948) — российская актриса.